Высоково́льтный ускори́тель заря́женных части́ц (ускоритель прямого действия) — класс устройств для получения заряженных частиц (элементарных частиц, электронов) высоких энергий. В основе работы высоковольтного ускорителя заложено взаимодействие заряженных частиц с электрическим полем. Электрическое поле способно напрямую совершать работу над частицей.

Конструкция ускорителей 
Все типы высоковольтных ускорителей состоят из:

высоковольтный генератор 
Устройство, вырабатывающее высокое напряжение для ускорения электронов
распространены двух типов:

индукционные

конструктивно является повышающим трансформатором
каскадно-емкостные

набор емкостей(конденсаторов), работающих по схеме умножения напряжения - например, генератор Кокрофта-Уолтона.

источник электронов 
Устройство предназначенное для эмиссии электронов

ускоряющая трубка 
Устройство для ускорения электронов

системы формирования и вывода пучка электронов 
Служит для вывода пучка электронов непосредственно в среду

Применение 
 Научные исследования.
 Стерилизация (для стерилизации продуктов питания, медицинского инструмента).
 Радиационное сшивание полимеров (производство радиационно сшитого полиэтилена).
 Очистка топочных газов и сточных вод от вредных примесей.
 Уничтожение бактерий и продуктов биологического оружия.
 Производство цемента.
 Сжижение попутного нефтяного газа в больших объёмах.
 Переработка нефти.

См. также 
 Детектор частиц
 Нуклотрон
 Ускоритель на встречных пучках

Ссылки 
 

Электродинамика
Ускорители частиц
Физика ускорителей
Вакуумные электронные приборы